Michalski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 51,3 tys. osób. 

osoby o nazwisku „Michalski”:
 Bronisław Michalski (1892–1968) – ksiądz katolicki, dziekan generalny Wojska Polskiego
 Cezary Michalski (ur. 1963) – eseista, prozaik i publicysta
 Erwin Michalski (1912-1983) – piłkarz
 Franciszek Michalski (ujednoznacznienie)
 Grzegorz Michalski (ujednoznacznienie)
 Igor Michalski (ur. 1957) – polski aktor
 Jan Michalski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Michalski (ujednoznacznienie)
 Józef Michalski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Michalski (ujednoznacznienie)
 Konstanty Michalski – ksiądz katolicki, filozof, historyk filozofii, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Krzysztof Michalski (ujednoznacznienie)
 Ludwik Michalski (ujednoznacznienie)
 Maciej Michalski (ujednoznacznienie)
Marcin Michalski (ujednoznacznienie)
 Michał Michalski (ujednoznacznienie)
 Mirosław Michalski
 Radosław Michalski
 Roman Michalski – aktor
 Ryszard Michalski (ujednoznacznienie)
 Stanisław Michalski (ujednoznacznienie)
 Teodoro Picado Michalski
 Wiesława Michalska
 Władysław Michalski – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Włodzimierz Michalski (ur. 1947) – generał brygady Wojska Polskiego

Zobacz też 
 
 Michalska